Loftus kan syfta på följande platser:

Australien 

 Loftus (del av en befolkad plats), New South Wales, Sutherland Shire,

Storbritannien 

 Loftus, North Yorkshire, ort i England, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar